«Месть странницы» — художественный телефильм, снятый режиссером Хайнсйоргом Турном в 2012 году. Немецкое название фильма: «Месть странствующей блудницы» (нем. Die Rache der Wanderhure). Другое название: «Странствующая блудница: месть».

Фильм снят по мотивам романа Ини Лоренц «Die Kastellanin» и, является продолжением фильма «Странствующая блудница» («Die Wanderhure»).

Сюжет 
Мари и ее муж Мишель Адлер живут счастливой семейной жизнью, пока Мишеля не призывают на войну против гуситов за короля Сигизмунда. Вскоре Мари приносят известие о гибели мужа. Она не верит в его смерть и, отправляется искать своего мужа в землях подконтрольных гуситам.

В ролях 
Александра Нельдель — Мари Адлер
Берт Тишендорф — Мишель Адлер
Юлиан Вейгенд — Großinquisitor des Papstes
Йоханес Криш — рыцарь Фалько фон Хеттенштейн
Эстер Швайнс — аббатиса Изабель де Меланкур
Гётц Отто — германский король Сигизмунд
Майкл Маркфорт — Непомук
Хельмут Бергер — граф Сокольный
Надя Беккер — Хильтруда
Даниел Рёснер — Томас
Ксения Ассенца — Янка
Ютта Долле — Брунгильда
Беттина Шварц — Дралле Юре

В эпизодах

Ill-Young Kim, Хари Принц, Корвус Коракс, Корнелиус Обоня, Джули Энгельбрехт, Йоханнес Цайлер
Фриц Эггер, Кристина Скокова
Мерседес Эшерер, Франц Фрошауэр, Вольф-Дитер Нитч, Пиро Ремпель, Кристиан Вайнберг.

Съемочная группа 

Режиссер: Хайнсйорг Турн.

Сценаристы: Ини Клоке, Эльмар Вольрат, Дирк Соломон, Томас Весскамп.

Продюсеры: Йозеф Айххольцер, Андреас Барейс, Манфред Брей, Свен Бургемейстер, Марион Дэни, Стефан Гертнер, Филип Геринг, Андреас Шнеппе, Бернхард Натшлегер, Патрик Ноэль Саймон.

Композитор: Стефан Массимо.

Оператор: Маркус Хаузен.

Монтажер: Аларих Ленц.

Дизайнер производства: Исиодор Виммер.

Художественный руководитель: Иржи Завадил.

Дизайнер по костюмам: Моника Баттингер.

Гримеры: Андреа Буххольц, Иванна Хлостова, Ивонн Франц, Валеска Шиттельм, Мартин Шепер, Хассо фон Хьюго.

Менеджеры производства:
Петр Билек, Моника Марушко, Павел Типольт, Роланд Нико Вентурас.

Ассистенты режиссера: Мартин Барта, Фрэнк Бартольд, Регина, Гмайнер, Иржи Мацек.

Художники: Томас Лоренц, Станислав Луксан, Мартина Пёпль, Андреас Соботка, Стефан Мили.

Звукорежиссеры:
Иржи Криз, Макс Раммлер-Рогалл, Марсель Списак, Клеменс Беккер, Джу Фюрст, Генри Майр.

Специалист по спецэффектам: Давыд Мыслик.

Специалисты по визуальным эффектам: Маркус Хубер, Матиас Экхардт, Кристофер Гомбок.

Каскадеры: Павел Новотный, Йохана Спачилова, Райнер Вернер, Петр Хайнек, Джиндрих Клаус, Мирослав Лготка, Роман Спачил, Мари Свечова.

Ассистенты оператора:
Иржи Ханзл, Игорь Елен, Алексис Костудис, Томас Крюкл, Владимир Мюллер, Вратислав Новотный, Франтишек Новак, Филип Форнер, Павел Фридрих, Кристофер Рютгер.

Исполнитель песни в фильме: Нольвенн Леруа

Редактор фильма: Ивонн Тран

Прочие специалисты: Лор Блёссль, Ханя Баракат, Марион Грэдлер, Габи Хайнеманн, Ленка Куткова, Сильвия Гюлле, Сабина Хайн, Патриссия Шеттинг, Петра Снайдрова, Фелиция Вурцер, Катя Заус, Лиза Эйденхаммер.

Производство 

Съемки проходили в 2011 году на территории Чехии и Австрии.

Организации принявшие участие в производстве:

Sat.1
TV-60 Filmproduktion
Österreichischer Rundfunk
Aichholzer Filmproduktion
Wilma Film
Filmové studio Barrandov
SevenOne International

Оказавшие спонсорскую поддержку:

Fernsehfonds Austria
 
Media
Министерство культуры Чешской Республики
Зальцбург (земля) (Австрия)
ARRI Sound

Распространение 

Официальными дистрибьютерами являются:

Elephant Films (2013, Франция, DVD)
Sat.1 (2012, Германия, TV)
SevenOne International (2011,  другие страны, все медиа)
Universum Film AG (2012, Германия, DVD)
 (2012, Венгрия, TV)

Награды 

В 2012 году два продюсера 
Андреас Барейс и Свен Бургемейстер были удостены Голубой пантеры на 24-й церемонии вручения премий Баварского телевидения.

Ссылки 

https://m.imdb.com/title/tt2229109/

https://www.filmportal.de/film/die-rache-der-wanderhure_c9a37e97958b471ab35fe1a994c0052f

https://www.sat1.de/film/die-rache-der-wanderhure

https://web.archive.org/web/20120508141858/http://www.fernsehen-in-amerika.de/2012-05/blauer-panther-2012-fur-anja-kling-und-andreas-bareiss-sven-burgemeister-rudiger-heinze-und-stefan-sporbert.html

Фильмы о чешской Реформации и Гуситских войнах
Исторические фильмы о XV веке